Richard Arens peut désigner :
 Richard Friederich Arens (1919-2000), mathématicien américain ;
 Richard J. Arens (1975-), réalisateur haïtien.